Een naamwoord, een woord dat een mens, dier of ding benoemt. Men onderscheidt:
het zelfstandig naamwoord
het bijvoeglijk naamwoord
de Sa-Re-naam (=geboortenaam): deel van de koningstitels van de farao's van Egypte
Een Romeinse naam, zie: Romeinse namen
Landindelingen in het oude Egypte, zie: Nomos (Egypte)
De Portugese graffiti-artiest Nuno Reis - Nomen